Muriciensi – abitanti di Murici dos Portelas
Muriciensi – abitanti di Murici